Dieser Artikel befasst sich mit den Wintersport-Weltcups in Oberhof, die in verschiedenen Wintersportdisziplinen stattfinden.

Sportanlagen

Biathlon-Stadion 
→ Siehe dazu den Hauptartikel: Lotto Thüringen Arena am Rennsteig

Die Schießprüfungen im Rahmen der Biathlon-Weltcupwettbewerbe werden in der Rennsteigarena absolviert, wo die Biathleten bis zu 8000 Zuschauer im Rücken haben.

Langlaufstrecke 
→ Siehe dazu den Abschnitt: Lotto Thüringen Arena am Rennsteig: Strecken

Aufgeteilt ist die schwierige Strecke in fünf Abschnitte, die je nach Anforderung der jeweiligen Sportart miteinander verbunden werden. Für die Weltmeisterschaft 2004 wurde die Trasse verbreitert, so dass fast an jedem Punkt ein Überholen möglich ist.

Sprungschanze 
→ Siehe dazu den Hauptartikel: Hans-Renner-Schanze

Bei den Wettbewerben mit Beteiligung der Schanze werden die Springen auf der Hans-Renner-Schanze ausgetragen. Diese Schanze hat einen Hillsize-Wert von 140 Metern und einen K-Punkt von 120 Metern. Die Schanze wurde 1961 gebaut. Den Schanzenrekord hält seit 2005 der finnische Kombinierer Anssi Koivuranta mit 147 Metern.

Biathlon 
Biathlon-Weltcupwettbewerbe finden in Oberhof seit 1984 bei den Männern und seit 1993 bei den Frauen statt.

Ergebnisse Männer und Frauen

Langlauf 
Im Skilanglauf fand ein Weltcupwettbewerb für Männer und Frauen in Oberhof statt.

Die Auftaktrennen der Tour de Ski (Skilanglauf) wurden von der Saison 2008/2009 bis zur Saison 2013/2014 im Stadion durchgeführt.

Ergebnisse Männer und Frauen

Nordische Kombination 
In der Nordischen Kombination fanden von der Saison 2002/03 bis zur 2009/10 Weltcup-Wettbewerbe auf der Hans-Renner-Schanze und auf der Langlaufstrecke statt.

Ergebnisse

Skispringen 
Weltcupveranstaltungen im Skispringen fanden bis Ende der 1990er auf der Hans-Renner-Schanze statt.

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website der Internationalen Biathlon Union
 Weltcupveranstaltungen beim Internationalen Skiverband (englisch)

Biathlon-Weltcup
Skilanglauf-Weltcup
Skisprung-Weltcup
Weltcup der Nordischen Kombination
Sportveranstaltung in Oberhof
Wintersport (Oberhof)